Emil Ressel ist der Name folgender Personen:

* Emil Ressel (Dichter) (1861–1926), deutschböhmischer Lehrer, Dichter und Rezitator
 Emil Ressel (Maler) (1921–1991), deutscher Maler, Grafiker und Karikaturist